Il doppio del Waldbaum's Hamlet Cup 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Francisco Montana e Greg Van Emburgh erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marc-Kevin Goellner e David Prinosil hanno battuto in finale 6–7, 7–5, 6–2 Arnaud Boetsch e Olivier Delaître.

Teste di serie

  Steve DeVries /  David Macpherson (quarti di finale)
  Glenn Michibata /  David Pate (primo turno)

  Shelby Cannon /  Scott Melville (semifinali)
  Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (campioni)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1993
ATP Tour 1993